Hampe kan som auktorsförkortning betyda:

 Clemens Hampe
 Georg Ernst Ludwig Hampe

Robotskapade auktorsförkortningar